Rum Pond är en sjö i Antarktis. Den ligger i Östantarktis. Nya Zeeland gör anspråk på området. Rum Pond ligger  meter över havet. Den högsta punkten i närheten är Mount Gunn,  meter över havet,  kilometer väster om Rum Pond.

Kommentarer

Källor 

Insjöar i Östantarktis
Nya Zeelands anspråk i Antarktis